Le mille e una notte – celebre raccolta di novelle orientali

Cinema 
Le mille e una notte (Gül Baba) – film del 1940 diretto da Kálmán Nádasdy 
Le mille e una notte (Arabian Nights) – film del 1942 diretto da John Rawlins 
 Le mille e una notte  (千夜一夜物語 Senya Ichiya Monogatari) – film del 1969 diretto da Eiichi Yamamoto
Finalmente... le mille e una notte – film del 1972 diretto da Antonio Margheriti 
Le mille e una notte... e un'altra ancora! – film del 1972 diretto da Enrico Bomba
Le mille e una notte (Les 1001 nuits) – film del 1990 diretto da Philippe de Broca
Le mille e una notte – film del 1995 diretto da Joe D'Amato
Le mille e una notte - Arabian Nights – film del 2015 diretto da Miguel Gomes

Televisione 
Le mille e una notte - Aladino e Sherazade – miniserie televisiva italiana del 2012 con Vanessa Hessler e Marco Cocci 
Mille e una notte – programma contenitore di Rai 1 di repliche integrali di varietà televisivi del passato
Le mille e una notte – serie a cartoni animati francese del 1994

Altro 
Tausend und eine Nacht – valzer composto da Johann Strauss
Le mille e una notte (Senya Ichiya Monogatari) – manga di Monkey Punch (1997)